Metilene è un nome comune della nomenclatura chimica. Può riferirsi a:

Gruppo sostituente 
Un gruppo metilenico o metilene è un gruppo funzionale bivalente costituito da un atomo di carbonio legato a due atomi di idrogeno 

 =CH2   – formante un doppio legame, nel quale figura un C ibridato sp2. Nella vecchia nomenclatura ha nome metilidene.
 -CH2-   – formante due legami singoli, detto comunemente ponte metilene, nel quale figura un C ibridato sp3.

Composto chimico 
 :CH2   – il più semplice carbene, altamente reattivo.

Spesso nella bibliografia si trova abbreviato in =Mt nelle formule di struttura delle molecole. Una molecola a cui è legato tale gruppo assume il prefisso volgare o comune metilen-, preceduto dal numero dell'atomo di carbonio cui è legato. Assume il ruolo dell'unità ripetitiva nelle catene lineari; allungando tali catene, una molecola incrementa le sue caratteristiche lipofile (o idrofobiche).